Фрагискос Алвертис (; р. 11 июня 1974, Глифада) — греческий профессиональный баскетболист и баскетбольный тренер, играл на позиции лёгкого форварда. На протяжении всей профессиональной карьеры выступал за «Панатинаикос».

 Пятикратный победитель Евролиги
 11-кратный чемпион и 8-кратный обладатель Кубка Греции
 Один из 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги
 Первый игрок клуба «Панатинаикос», за которым по окончании карьеры был закреплён игровой номер
 Как тренер — чемпион и обладатель Кубка Греции с клубом «Панатинаикос» (2014)

Игровая карьера 
Фрагискос Алвертис, уроженец городка Глифада в Греции (входящего в Большие Афины), начал играть за местный клуб «Арис» и из него в 1990 году перешёл в афинский «Панатинаикос». За юного игрока тогдашний президент «Панатинаикоса» заплатил крупную сумму денег и согласился на переход в клуб Глифады одного из лучших ватерполистов Греции Димитриса Селетопулоса. Вся дальнейшая судьба Алвертиса в профессиональном баскетболе была связана с этой командой. За время выступлений в ней он играл на позициях тяжёлого форварда, лёгкого форварда и атакующего защитника, пройдя путь из-под кольца на трёхочковую линию, а затем обратно.

В 1991 году Алвертис в составе кадетской сборной Греции завоевал серебряные медали юниорского (до 16 лет) чемпионата Европы. С 1993 года он выступал в составе национальной сборной Греции, сыграв за неё на четырёх чемпионатах Европы, двух Олимпийских играх и одном чемпионате мира. Медалей на этом уровне ему завоевать не удалось, но до полуфинала чемпионатов мира и Европы он со сборной несколько раз дошёл. На чемпионате мира 1998 года Алвертис с 13,2 очка за игру стал лучшим бомбардиром греческой сборной, а также был лидером команды по числу подборов (6,2 за игру). В общей сложности между 1993 и 2004 годами он провёл за сборную 155 матчей, набрав 1599 очков.

В 1993 году Алвертис завоевал с «Панатинаикосом» первый в карьере национальный трофей, выиграв Кубок Греции. В чемпионате Греции афинский клуб стал вторым. В следующем сезоне Алвертис дошёл с командой до Финала четырёх Европейской лиги ФИБА. За сезон он в среднем проводил на площадке в матчах Европейской лиги по 23 минуты и набирал по 8 очков, особо отличившись в четвертьфинальной серии против «Лиможа».

Ещё одна серебряная медаль добавилась в актив Алвертиса в 1995 году, а в следующем году он выиграл с «Панатинаикосом» не только Кубок Греции, но и Европейскую лигу ФИБА — наиболее престижный европейский клубный турнир. При этом в финальном матче против «Барселоны» он стал в 22 года лучшим бомбардиром афинян с 17 очками. После этого карьера Алвертиса становится звёздной: он 11 раз становился с «Панатинаикосом» чемпионом Греции, ещё шесть раз выигрывал Кубок Греции и ещё четырежды — Евролигу (в 2000 году — ещё под эгидой ФИБА, а в 2002, 2007 и 2009 годах — уже как соревнование УЛЕБ). Он 12 раз участвовал в играх «Всех звёзд» греческой лиги, в 2001 году став самым ценным игроком (MVP) такой игры.

В октябре 2009 года Алвертис провёл свой прощальный матч в рядах «Панатинаикоса». В игре против ЦСКА, состоявшейся в Афинах, он успешно выполнил один трёхочковый бросок и на 25-й минуте уступил место на площадке новому капитану команды Димитрису Диамантидису. После этого номер 4, под которым Алвертис выступал за афинский клуб, был поднят под потолок Олимпийского зала Афин, знаменуя первый в истории «Панатинаикоса» случай, когда номер был закреплён за уходящим на пенсию игроком.

За полтора года до окончания игровой карьеры Алвертис, считающийся одним из лучших мастеров трёхочковых бросков в истории, был включён в список 50 человек, внёсших наибольший вклад в развитие Евролиги. Наряду с ним в этом списке такие представители Греции, как Никос Галис, Панайотис Яннакис и Теодорос Папалукас. Многолетний тренер «Панатинаикоса» Желько Обрадович отзывался об Алвертисе как о лучшем капитане из всех команд, которые ему довелось тренировать.

Окончив выступления, Алвертис остался с клубом на административной должности. В марте 2014 года «Панатинаикос» объявил о его назначении на пост главного тренера команды, на котором он сменил Аргириса Педулакиса. В конце сезона «Панатинаикос» во главе с новым тренером стал чемпионом и обладателем Кубка Греции.

Статистика выступлений за карьеру

Европейские клубные турниры

Сборная Греции

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Греции
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки сборной Греции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетбольные тренеры Греции
Тренеры БК «Панатинаикос»